

Informatica 
 lwm – window manager

Codici 
 LWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Lawrence (Massachusetts), Stati Uniti d'America
 lwm – codice ISO 639-3 della lingua laomian